А́нкер (від  — «якір») — термін, що має такі значення:
 Анкер — металева (сталева) зв'язка, якою скріплюють складові частини машини, кам'яної споруди.
 Анкер — кілок для закріплення одягу крутостей земляних фортець.
 Анкер — частина годинникового механізму, яка зв'язує маятник (в переносних годинниках — баланс) з ходовим колесом, він регулює хід годинника.

Ім'я 
Анкер ( і споріднене ) — особове ім'я данського, фарерського і норвезького походження.
 Анкер Йоргенсен (; 1922—2016) — данський державний і громадсько-політичний діяч, дипломат.

Прізвище 

 Анна Анкер (; 1859—1935) — данська художниця.
 Джохан Анкер (; 1871—1940) — норвезький яхтсмен і конструктор яхт, олімпійський чемпіон (1912, 1928).
 Мікаель Анкер (; 1849—1927) — данський художник.

Див. також 
 Дюбель

Література